Ettien ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Ettien, ivorischer Fußballspieler
 Amoikon Ettien, ivorischer Politiker